Volvo 900 Series  — семейство полноразмерных автомобилей производства компании Volvo. Выпускалось с 1990 по 1998 годы. Дизайн разработан Яном Вильсгардом. Появилась как замена модели Volvo 700 Series. Заменены в производстве в 1998 годах моделью Volvo S80. Всего было выпущено 668,046 автомобилей в различных модификациях.


Volvo 940 

Volvo 940 была представлена в сентябре 1990 года как замена модели Volvo 740. Универсал появился в мае 1991 года. В 1994 году модель претерпела небольшой рестайлинг. Снята с производства 5 февраля 1998 года. На момент выхода 940 отличалась высоким уровнем комфорта и безопасности. Всего было выпущено 246,704 седана и 231,677 универсалов.

Цена седана Volvo 940 2.3 T (165 л.с.) последних выпусков в 1998 году в Германии составляла 45 900 DM

Volvo 960 

Выпускалась с осени 1990 года, сменив на конвейере предыдущую флагманскую модель марки Volvo 760. В 1994 году перенесла первый рестайлинг и выпускалась до конца 1997 года, когда после второго рестайлинга стала называться Volvo S90. Всего с осени 1990 по декабрь 1997 года было выпущено 112,710 седанов и 41,619 универсалов. В топовой комплектации "Royal" существовала возможность заказать два отдельных кресла с подогревом вместо заднего дивана.

Volvo S90/V90 

Модель появилась как рестайлинг флагманской Volvo 960. Выпускалась с декабря 1997 по апрель 1998 года. Заменена в производстве абсолютно новой переднеприводной моделью Volvo S80. Всего было выпущено 26,269 седанов и 9,067 универсалов.

Цена 

Доплата за кузов универсал (Volvo V90) - 1500 DM (кроме S90 3.0 Executive)

Производство

Продажи 

 - Volvo 940/ Volvo 960
 - Volvo S90/ Volvo V90

В период с 1991 по 1993 годы Volvo 900 занимал первое место по продажам в Швеции. Его доля рынка доходила до 10,5 % от всех проданных автомобилей.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт компании Вольво в России

900